Натуральне число 733
 733 рік до нашої ери
 733 рік нашої ери